Niwki ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Chodów
 in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Krościenko nad Dunajcem
 in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Olesno
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Chodecz
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Tuchola
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Zwoleń
 in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Chronstau, siehe Tempelhof (Chronstau)
 in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Namysłów, siehe Niwki (Namysłów)
 in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Strzelce Opolskie, siehe Niwki (Strzelce Opolskie)
 in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Kłomnice